Toro Rosso STR12 — болід Формули-1 розроблений командою Scuderia Toro Rosso для участі в сезоні  року, для Карлоса Сайнса та Даниїла Квята..

Toro Rosso цього сезону використовувала двигуни Renault R.E.17, після того як у сезоні  року використовувала двигуни Ferrari  року.

Результити 

Примітки
 ° — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Посилання 

Боліди Формули-1 сезону 2017
Перегонові автомобілі
Боліди Toro Rosso Формули-1